Черепанов, Алексей:
 Черепанов, Алексей Андреевич (1989—2008) — российский хоккеист.
 Черепанов, Алексей Игнатьевич (1913—1986) — советский энтомолог.